Ivohibe (district), een district van Madagaskar
Ivohibe (stad), de hoofdstad van dit district